Мікаель Нюландер (, 3 жовтня 1972, Стокгольм, Швеція) — шведський хокеїст, нападник. Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Швеції.

Кар'єра 
На драфті НХЛ 1991 року був обраний у 3 раунді під загальним 59 номером командою «Хартфорд Уейлерс». 10 березня 1994 року обміняний в «Калгарі Флеймс». 19 січня 1999 року обміняний в «Тампа-Бей Лайтнінг». 12 листопада 1999 року обміняний в «Чикаго Блекгокс». 1 листопада 2002 року обміняний в «Вашингтон Кепіталс». 4 березня 2004 року обміняний в «Бостон Брюїнс». 10 серпня 2004 року підписав контракт з «Нью-Йорк Рейнджерс» як необмежено вільний агент. 2 липня 2007 року підписав контракт з «Вашингтон Кепіталс» як необмежено вільний агент.

Нагороди та досягнення

 Переможець чемпіонату Європи серед юніорів (1990) 
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу (1992) 
 Кращий новачок чемпіонату Швеції (1992) 
 Чемпіон світу (1992, 2006) 
 Срібний призер чемпіонату світу (1993, 1997, 2004) 
 Кращий нападаючий чемпіонату світу (1997) 
 Бронзовий призер чемпіонату світу (1999, 2002, 2010) 
 Чемпіон Фінляндії (2005)

Статистика

Клубна кар'єра

Міжнародні змагання

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 Мікаель Нюландер - профіль на Hockey-Reference.com   
 Мікаель Нюландер - біографія на сайті Legends of Hockey 

Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти «Регле»
Хокеїсти «Седертельє»
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти «Цюриха»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Гранд-Репідс Гріффінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти ЮІП
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АІКа
Шведські хокейні тренери
Шведські хокеїсти
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Персоналії за алфавітом